Humberto Miguel de Sajonia-Coburgo-Gotha, príncipe heredero de Sajonia-Coburgo y Gotha, Duque de Sajonia (nació el 16 de septiembre de 1975 en la ciudad de Hamburgo, en la entonces Alemania Occidental) es el heredero a la jefatura de la familia que gobernó el Ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha hasta 1918.

Temprana edad
El príncipe Humberto, siendo el hijo varón mayor de Andrés Miguel de Sajonia-Coburgo y Gotha y su esposa, Carina Dabelstein-Callsen, recibió una cuidada educación buscando prepararlo para su futura posición y deberes. Estudió leyes en la Universidad de Wurzburgo desde 1997 a 1999. Asistió a la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres desde 1999 al 2000 y a la Universidad de Múnich del 2000 al 2003.

En Nueva York ciudad en la que trabajaba y vivía conoció a la que luego sería su esposa; según su propio relato, ambos coincidieron en un mismo restaurante.

Matrimonio y descendencia 
Humberto contrajo matrimonio con la inversionista bancaria de origen estadounidense Kelly Jeanne Rondestvedt (n. en Pensacola, Condado de Escambia, Florida, el 10 de enero de 1975); civilmente, el 21 de mayo de 2009 en el Castillo de Callenberg, y religiosamente el 23 de mayo de 2009 en la iglesia de San Mauricio de la ciudad de Coburgo, estado federado de Baviera. Ella es hija del matrimonio formado (el 7 de abril de 1973 en San Diego, Condado de San Diego, California) por Christian Robert Rondestvedt (n. en 1950), Capitán de la Armada de los Estados Unidos, y Cheryl Ann Forbes (n. en San Diego, Condado de San Diego, del estado federado de California, 6 de febrero de 1951), maestra; hija de George Thomas Forbes, Jr. (n. en Brooklyn, Nueva York, en 1921 - f. en La Jolla, Condado de San Diego, California, el 6 de diciembre de 2011) y su esposa Jeanne Oncley (n. c. 1925). La pareja ha tenido tres hijos, ellos son:

 Catalina Victoria Isabel Cheryl (Múnich, 30 de abril de 2014).
 Felipe Humberto Andrés Cristian (Múnich, 15 de julio de 2015).
 Magdalena Aurelia Victoria Carin (Múnich, 22 de febrero  de 2017).

Rol actual
El príncipe Humberto Miguel trabaja como abogado para un banco en Nueva York especializándose en gestión patrimonial.
A principios del año 2012 el príncipe regresó a Coburgo donde asumió como director general de la Fundación Familiar del Ducado Sajo-Coburgo-Gothense (en alemán: Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha'schen Familie).

Él no tiene un papel oficial o estatal. Con su esposa, atiende a ciertos eventos de la realeza europea, como la boda de la Princesa Heredera Victoria de Suecia; o la de su hermana la princesa Magdalena de Suecia.

Títulos y condecoraciones
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia.

Tanto el príncipe heredero como su cónyuge reciben el tratamiento de Alteza/s.

Como tataranieto del príncipe Leopoldo del Reino Unido, duque de Albany, Humberto está en la línea de sucesión al trono británico.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
 Sitio web de la Familia Ducal (inglés)

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa de Wettin

Duques de Sajonia-Coburgo y Gotha
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Hamburgo